Municipio de White Cloud puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de White Cloud (condado de Mills, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mills.
 Municipio de White Cloud (condado de Nodaway, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Nodaway.